В одиночному розряді тенісного турніру Canberra Women's Classic 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Тамарін Танасугарн 7-5, 7-6(2).

Сіяні гравчині 

 Тамарін Танасугарн (фінал)
 Франческа Ск'явоне (1-ше коло)
 Крістіна Торренс-Валеро (1-ше коло)
 Анна Кремер (1-ше коло)

 Олена Лиховцева (2-ге коло)
 Патті Шнідер (чвертьфінал)
 Наталі Деші (чвертьфінал)
 Іва Майолі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canberra International